Oprea ist der Familienname folgender Personen:

 Alin Cristian Oprea (* 1986), rumänisch-deutscher Filmmusikkomponist, Pianist, Tonmeister und Regisseur von Musikvideos

 Dragoș Oprea (* 1982), deutscher Handballspieler und -trainer
 Dumitru Oprea (* 1952), rumänischer Ökonom
 Elena Oprea (* 1953), rumänische Ruderin
 Gabriel Oprea (* 1961), rumänischer Politiker
 Gheorghe Oprea (1927–1998), rumänischer Politiker
 Igor Oprea (* 1969), moldawischer Fußballspieler
 Laura Oprea (* 1994), rumänische Ruderin
 Leonard Oprea (* 1953), rumänischer Dichter und Essayist
 Marian Oprea (* 1982), rumänischer Leichtathlet
 Mario-Ovidiu Oprea (* 1965), rumänischer Politiker

 Ovidiu Tudor Oprea (* 1976), rumänischer Mountainbikefahrer
 Paraschiv Oprea (1937–2004), rumänischer Dirigent, Komponist und Pianist
 Vasile Oprea (* 1957), rumänischer Handballspieler